
Termin -{UCU}- ima više značenja.

 Genetički kod za serin
 Univerzitetski koledž Utreht, koledž Utreht univerziteta u Holandiji